Hermann von Bertrab ist der Name folgender Personen:

* Hermann von Bertrab (Minister) (1818–1887), Staatsminister in Schwarzburg-Rudolstadt
 Hermann von Bertrab (General) (1857–1940), deutscher General der Infanterie, Geodät